DP ou Dp est un sigle, un code ou un digramme.

Sigle 

DP peut signifier :
 Dark pool ;
 Deadpool ;
 Destination Principale (adage français) ;
 Deep Purple ;
 Démocratie participative, un site ;
 Daft Punk ;
 Deutsche Partei ;
 Deutsche Post ;
 Directeur de projet ;
 Double pénétration ;
 Double précision ;                       
 Display Port ;
 Directeur de la photographie ;
 Down Pipe ;
 Dossier de Presse ;
 Dr. Pepper ;
 Density-independent pixel ;
 Demi-palette ;
 Degré Plato ;
 Demokratesch Partei ;
 D.P. (acronyme de Deserter Pursuit), série télévisée sud-coréenne, diffusée sur Netflix en 2021 ;
 Délégué du personnel, salarié qui représente ses collègues auprès de leur employeur ;
 DP, dans le domaine de la distribution d'énergie en réseau, peut désigner un poste de « distribution publique » destiné à alimenter les clients en électricité ou en gaz naturel ;
 Deported Peripheral (Périphérie déportée), dans l'industrie, les équipements liés au réseau industriel Profibus ;
 DP, dans le monde de la santé
 Dialyse péritonéale, 
 Dossier pharmaceutique,
 Délégué pharmaceutique,
 Dépersonnalisation,
 Déficient psychique ;
 droit à dépassement permanent, dans le système de sécurité sociale française, système abandonné depuis de nombreuses années, mais que ses anciens bénéficiaires peuvent continuer à utiliser ;
 Digital Project, dans le domaine du bâtiment, logiciel d'architecture ;
 Design pattern (en français, patron de conception), dans le génie logiciel ;
 dossier professionnel, dans le domaine de la formation ;
 Drunk party, synonyme de binge drinking ;
 demi-pensionnaire, dans l'hôtellerie ou l'hébergement collectif ;
 Degtiarev DP 28 ;
 DP, en urbanisme
 Déclaration préalable de travaux, correspondant en France à un dossier simplifié pour les travaux de modifications de façade ou toiture, changement de destination sans travaux et constructions inférieures à 20 m²),
 Domaine public,
 Droit de préemption ;
 degré de polymérisation, en chimie macromoléculaire ;
 dernière programmation, dans un programme de cinéma ;
 division parachutiste.

Code 
DP est un code, qui signifie :
 Dieppe, selon la liste des quartiers maritimes ;
 First Choice Airways (Royaume-Uni), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Digramme 
Dp est aussi un digramme de l'alphabet latin.

Code